Bleu ciel ou bleu du ciel définit la couleur du ciel.
Le Bleu du ciel est le titre d'un récit de Georges Bataille.